

События 
 31 — Консулы: Марк Антоний (в 3-й раз, плебей) и Гай Юлий Цезарь Октавиан (в 3-й раз, патриций); консулы-суффекты (вместо Антония): Марк Валерий, Марк Тиций и Гней Помпей (все — плебеи); пропретор: (Публий) Ведий Поллион (в Азии); эдилы: Публий Секстилий, Квинт Лукцей, Тит Антоний и Марк Валерий Мессала; квесторы: Луций Анний и Гай Валерий; монетные триумвиры: Гней Кальпурний Пизон и Децим Туруллий (Пантера).
 31 — Начало войны Октавиана с Антонием и Клеопатрой. Агенобарб перешёл на сторону Октавиана.
 2 сентября — Морская битва у мыса Акция (у выхода из Артского залива в Ионическом море). Правым флангом командовал Октавиан, левым — Агриппа. Флот Октавиана — 260 кораблей, Антония — 400. Корабли Клеопатры первыми обратились в бегство. Антоний бросил свою армию и бежал вслед за ней. Октавиан в Афинах, примирился с греками. Волнения в армии в Брундизии.
 Победа Агриппы в морском сражении при Акции над Антонием
 31 — Землетрясение в Иудее. Частичное разрушение Кумрана.
 31 — Клеопатра задумала переправить свой флот в Красное море и направила Цезариона на корабле в Индию. Петрейские арабы сожгли первые корабли на суше во время перевозки, и Клеопатра бросила эту затею. Цезарион вернулся с половины дороги.
 31—20 — правление главы хунну Фучжулэя.

Скончались 
 Хуханье — шаньюй Хунну с 51(?) по 31 год до н. э.

См. также

Примечания